В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Austrian Open 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Клаудія Коде-Кільш і Ева Пфафф виграли титул, у фіналі перемігши пару Елізабет Літтл і Івонн Вермак 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

 Регіна Маршикова /  Рената Томанова (чвертьфінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Ева Пфафф (чемпіонки)

 Неріда Грегорі /  Марія Нойманова (півфінал)
 Марджорі Блеквуд /  Міммі Вікстедт (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Austrian Open